Список видів роду Лутига:

Список, який містить 258 визнаних видів роду Лутига (Atriplex), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Примітки

Посилання 

 http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Atriplex&commonname= 
 Atriplex на сайті «International Plant Names Index»  
 Atriplex на сайті «Plantsystematics»  
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Atriplex&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 Список видів роду Atriplex на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=539965 
 http://www.gbif.org/species/3083650 

 
Лутига
Лутига